Trantor ist
 ein Planet im literarischen Werk von Isaac Asimov, siehe Foundation-Zyklus #Der Planet Trantor
 ein ehemaliger Hardwarehersteller, siehe Adaptec